Gösta Walin kan syfta på:

 Gösta Walin (justitieråd) (1902–2002), svenskt justitieråd
 Gösta Walin (oceanograf) (1938–2022), svensk professor i oceanografi